Christian Mathenia, né le  à Mayence, est un footballeur allemand qui évolue au poste de gardien de but au FC Nuremberg.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 SV Darmstadt 98
 2. Bundesliga
 Vice-champion (1) : 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Gardien de but allemand de football
Gardien de but du 1. FSV Mayence 05
Joueur du SV Darmstadt 98
Gardien de but du Hambourg SV
Gardien de but du 1. FC Nuremberg
Naissance en mars 1992
Naissance à Mayence